RMS Titanic – brytyjski transatlantyk parowy, który zatonął 15 kwietnia 1912 po zderzeniu z górą lodową

Miasta 
 Titanic – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair

Filmy 
 Titanic – film Wernera Klinglera i Herberta Selpina z 1943 roku
 Titanic – film Jeana Negulesco z 1953 roku
 Titanic – film Roberta Liebermana z 1996 roku
 Titanic – film Jamesa Camerona z 1997 roku
 Titanic – film animowany Camillo Teti z 2001 roku
 Titanic II – film Shane’a Van Dyke’a z 2010 roku

Gry komputerowe 
 Titanic: Odwróć bieg historii – gra komputerowa wyprodukowana przez Cyberflix, przeznaczona na komputery PC i Macintosh
 Krążownik Titanic – humorystyczna gra komputerowa, do której scenariusz napisał Douglas Adams oraz powieść na jej podstawie, napisana przez Terry’ego Jonesa, jednego z członków grupy Monty Python

Muzyka 
 Titanic – norweska grupa rockowa działająca w latach 1969-1979
 Titanic – album muzyczny zawierający ścieżkę dźwiękową do filmu Titanic Jamesa Camerona
 Back to Titanic – album muzyczny zawierający ścieżkę dźwiękową do filmu Titanic Jamesa Camerona
 Titanic – kompilacja zespołu Turbo wydana w 1992 roku
 Titanic – singel grupy I Am Kloot wydany w 1999 roku

Inne 
 Titanic – wiersz Thomasa W.H. Croslanda